Yas Marina Circuit er et motorsportsanlæg ved Abu Dhabi i de Forenede Arabiske Emirater. Banen har siden sin åbning i 2009 lagt asfalt til Formel 1-løbet Abu Dhabis Grand Prix. Anlægget er bygget på den kunstige ø Yas, og var den anden Formel 1-bane i Mellemøsten, efter at Bahrain International Circuit blev indviet i 2004. 

Banen var oprindeligt planlagt som en gadebane, men det blev senere ændret til en permanent racerbane. Der er 21 sving snoede rundt på øen, forbi lystbådehavnen og gennem Yas Marina Hotel. Der er fem store tilskuertribuner rundt på banen. Lige ved banen findes forlystelsesparken Ferrari World.

Yas Marina Circuit blev bygget af firmaet Aldar, som også byggede parken, havn, hoteller og strande, der omgiver området.

Vindere af Formel 1 på Yas Marina

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Yas Marina Circuit på formula1.com
 Yas Marina Circuits officielle hjemmeside

Formel 1-baner
Motorsportsanlæg i Forenede Arabiske Emirater
Idrætsanlæg i Abu Dhabi
Etableret i 2009